Granulomatose ist die Bezeichnung für folgende Krankheiten:

 die Septische Granulomatose
 die Granulomatose mit Polyangiitis („Wegener-Granulomatose“)